Vorholz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Vorholz (Holle), Ortsteil der Gemeinde Holle, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen 
 Vorholz (Lichtentanne), Ortsteil der Gemeinde Lichtentanne, Landkreis Zwickau, Sachsen 
 Vorholz (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Vorholz (Nehms), Ortsteil der Gemeinde Nehms, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein 
 Vorholz (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vorholz (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Vorholz (Gemeinde Lasberg), Ort bei Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Vorholz (Gemeinde Alberschwende), Ortslage bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
 eine Siedlung in Luterbach im Bezirk Wasseramt, Kanton Solothurn

sowie:
 Vorholz (Höhenzug), Höhenzug in den Landkreisen Hildesheim und Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Vorholzwald, bei Offenheim im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

 Vorholz-Halbinsel frühgeschichtliche Region des Mainzer Beckens, benannt nach der bewaldeten Randhöhe Vorholz des Nordpfälzer Berglandes zwischen Orbis und Bechenheim am südlichen Westrand des Landkreises Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Vorholz ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Vorholz, Künstler aus Rheinland-Pfalz
 Christoph Vorholz (1801–1865), Dichter aus Karlsruhe

Vorholz ist der Name folgender Denkmäler:

 Burgstall Vorholz in Bayern

Siehe auch:
 Vorderholz
 Vorholt
 Vormholz